Oberscheid ist ein Ortsname:
 Oberscheid (Buchholz), Ortsteil der Ortsgemeinde Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Oberscheid (Hennef), Weiler der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberscheid (Lohmar), Weiler der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Oberscheid (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Oberscheid ist ein Bergname:
 Oberscheid (Pfälzerwald), 582,3 m, Berg im Mittleren Pfälzerwald, Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Oberscheidweiler